USS California war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach dem US-Bundesstaat Kalifornien benannt wurden:

 USS California (1867)
 USS California (ACR-6), Kreuzer der Pennsylvania-Klasse
 USS California (SP-249)
 USS California (SP-647)
 USS California (BB-44), Schlachtschiff der Tennessee-Klasse
 USS California (CGN-36), Typschiff der California-Klasse
 USS California (SSN-781), ein U-Boot der Virginia-Klasse

California
USS